Ridgeville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Ridgeville (Alabama)
Ridgeville (Indiana)
North Ridgeville
Ridgeville (South Carolina)